Scytinopogon är ett släkte av svampar. Scytinopogon ingår i familjen fingersvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Fingersvampar
Scytinopogon